Señor (spanisch für „Herr“) steht für:

 Juan Señor (* 1958), spanischer Fußballspieler

Orte:
 Señor (A Baña), Ort in Galicien, Spanien
 Señor (Curtis), Ort in Galicien, Spanien
 Señor (Quintana Roo), Ort in Quintana Roo, Mexiko

Siehe auch:
 Senior (älterer Mensch)